Emanuel Boekman, Nederlands wethouder
Boekmanstichting, genoemd naar Emanuel Boekman
Boekman (tijdschrift), uitgegeven door de Boekmanstichting

Hans Boekman, Nederlands scheidsrechter en filmproducent
Sonja Boekman, Nederlands juriste